

História 
Cristóvão I de Alexandria - Patriarca Ortodoxo grego de Alexandria (817-848)
Antipapa Cristóvão — antipapa da Igreja Católica (outubro de 903-janeiro de 904)
Cristóvão I da Dinamarca — rei da Dinamarca (1252-1259)
Cristóvão II da Dinamarca — rei da Dinamarca (1320-1326 e 1329-1332)
Cristóvão da Baviera — rei da Dinamarca (III), da Suécia (I) e da Noruega (I) (União de Kalmar) e duque do Palatinado-Neumarkt
Cristóvão I de Baden — Margrave de Baden (1475-1515)
Cristóvão II de Baden-Rodemachern - Margrave de Baden-Rodermachern (1537-1575)
Cristóvão Colombo (1446-1506) — navegador e explorador que alcançou a América em 12 de outubro de 1492
Cristóvão da Gama — capitão de Malaca, filho de Vasco da Gama
Cristóvão Jacques — nobre português
Cristóvão de Mendonça — explorador e estadista português
Cristóvão de Moura — gentil-homem português, líder do partido espanhol aquando da crise de sucessão de 1580
Cristóvão Monteiro — cavaleiro fidalgo da Casa Real portuguesa, e um dos fundadores da cidade do cidade do Rio de Janeiro
Cristóvão Pereira de Abreu — sertanista português
Cristóvão Rodrigues Acenheiro — bacharel em Cânones, advogado e cronista português
Cristóvão Soares Reimão — corregedor no Brasil do século XVIII e pioneiro na colonização do Ceará
Cristóvão Tezza — romancista brasileiro
Luís Cristóvão dos Santos — político, promotor de justiça, folclorista e jornalista brasileiro

Cristovao
Desambiguações de história
!Desambiguações mal formatadas